

Населені пункти та їхні частини

 Друтарня — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Друтарня — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Друтарня — частина міста Калети в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства

Примітки